Begeleiding (muziek)
Coaching, begeleiding in verschillende betekenissen